Good Morning America (album), een muziekalbum van de Britse band Charlie uit 1981
 Good Morning America (televisieprogramma), een ochtendshow op het Amerikaanse televisienetwerk ABC